McManaman ist der Familienname folgender Personen:

 Callum McManaman (* 1991), englischer Fußballspieler
 Edward Peter McManaman (1900–1964), US-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Erie
 Steve McManaman (* 1972), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 McManiman